Олександр Траверсе
 Траверсе Олександр Іванович — Георгіївський кавалер; генерал-майор; № 5690; 1 грудня 1838.
 Траверсе Олександр Іванович де — Георгіївський кавалер; капітан 1-го рангу; № 5739; 1 грудня 1838.